San Quintin (Abra), een gemeente in de Filipijnse provincie Abra;
 San Quintin (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan.
 San Quintín (Baja California), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Baja California